Серена́й Акта́ш (; ) — турецкая  театра, кино и телевидения, футболистка.

Биография и карьера 
Серенай Акташ родилась 1 октября 1993 года в Стамбуле (Турция).

Акташ начала футбольную карьеру в клубе «Зейтинбурнуспор» в возрасте пятнадцати лет, но после двух сезонов перешла в «1207 Антальяспор». Будучи нападающей, Акташ забила 24 гола в 19 официальных матчах, которые она отыграла за «1207 Антальяспор». 21 января 2015 года, отыграв 3 сезона в «1207 Антальяспор», она была переведена в «Бешикташ», но вскоре завершила карьеру. 

В 2011 году Акташ начала актёрскую карьеру. Снимается в телесериалах, фильмах, рекламе и видеоклипах, играет в театре.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Турции
Актёры телевидения Турции
Футболистки Турции